KTK kan avse:

 KtK – järnväg mellan Göteborg och Kalmar, se Kust till kust-banan
 KTK – den fackliga organisationen Kommunaltjänstemannakartellen, se TCO
 KTK – en tennisklubb i Karlskrona, se Karlskrona tennisklubb
 KTK – en kör vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), se Kongl. Teknologkören